Наводнения в Турции в 2021 году — крупномасштабные наводнения, начавшиеся 11 августа 2021 года и затронувшие черноморское побережье страны. Причиной наводнений стали сильные осадки. Погибли 78 человек, 284 пострадали, эвакуировано свыше 1 700 человек. Данные о пропавших без вести различаются, однако сообщается что их количество превышает 100. Пострадавшие от наводнений регионы были объявлены зоной бедствия. Около 300 населённых пунктов оказались без электроэнергии.

Министр сельского и лесного хозяйства Турции объявил, что наводнение может стать крупнейшим за последние 50 — 100 лет.

Хронология событий 
Причиной наводнения стали аномальные осадки, обрушившиеся на Турцию в начале августа.

Наводнения нахлынули на провинции Бартын, Кастамону, Синоп и Самсун 11 августа.

Были затоплены многие здания, смыты автомобили и неустойчивые конструкции, произошли обрушения, реки вышли из берегов, многие жители спасались, забираясь на крышу своего дома, их забирали с помощью вертолётов.

В результате обрушения моста на трассе, связывающей провинции Карабюк и Кастамону было ранено 13 человек.

13 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил пострадавший регион и объявил провинции Бартин, Кастамону и Синоп зонами бедствия.

Последствия 
К ликвидации последствий было привлечено 4644 человек, 437 экскаваторов, 66 карет скорой помощи, 19 вертолётов, 3 мобильных центра координации, 24 лодки, 18 мотопомп и ещё 610 иных транспортных средств.

Запланированное на 14 августа празднование, посвящённое 20-летию правящей партии Справедливости и развития было отложено.

Сообщается, что было эвакуировано 4 деревни в провинции Бартын, 180 деревень в Кастамону, 87 деревень в Синопе, а также несколько районов в Аянджыке и . Общее количество эвакуированных граждан превышает 2 000 человек.

По данным на 16 августа число погибших увеличилось до 70, 62 из них находились в провинции Кастамону, 15 в Синопе, 1 в Бартыне. 47 человек числятся пропавшими без вести.

Турецкий телеканал NTV сообщил, что число пропавших без вести превышает 100, заместитель лидера главной оппозиционной Республиканской народной партии Энгин Алтай заявил, что пропавших без вести может быть более 300.

Реакция 

 Президент  Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования Эрдогану в своём аккаунте в Twitter.
«Искренние соболезнования президенту Эрдогану и дружественному народу Турции в связи с жертвами и значительным ущербом, причиненным наводнениями в Черноморском регионе. Мы разделяем боль семей, чьи близкие пострадали в результате стихийного бедствия, и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — написал Зеленский.

 Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также выразил соболезнования родным погибших в Twitter.

 Президент  Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Турции.

  Меджлис крымскотатарского народа выразил соболезнования семьям, пострадавших от наводнения. Обращение опубликовал Рефат Чубаров.
 Президент  Кыргызстана Садыр Жапаров выразил соболезнования Эрдогану в связи с жертвами наводнения.
Президент  Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил глубокие соболезнования Эрдогану.
Лидер  Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил свои соболезнования Эрдогану.
Президент  Белоруссии Александр Лукашенко направил Эрдогану свои соболезнования.
Патриарх Кирилл выразил свои соболезнования Эрдогану.
Президент  Таджикистана Эмомали Рахмон направил телеграмму с соболезнованиями Эрдогану.

См. также 

 Лесные пожары в Турции (2021)
 Наводнения в Индии (2021)
 Наводнения в Европе (2021)

Примечания 

Наводнения в Турции
Наводнения 2021 года
2021 год в Турции
Стихийные бедствия в Турции 2021 года
Август 2021 года